Лесное кладбище ( — Метсакальмисту) — кладбище в городе Таллине, где захоронены крупнейшие писатели, художники, скульпторы, архитекторы и политические деятели Эстонии. Расположено в микрорайоне Клоостриметса (улица Клоостриметса 36). Общая площадь — 48,3 га. Внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии как памятник истории.

История 
Лесное кладбище было основано по решению городских властей в 1933 году в Клоостриметса, а церемония открытия состоялась в 1939 году.

Первоначально площадь кладбища составляла 24,2 га, но позднее оно было расширено и в настоящее время занимает 48,3 га.

Метсакальмисту — кладбище естественного вида, и требования к его оформлению предполагают запрет на установку мемориалов и могильных оград. Первоначально требованием к мемориальной плите был размер 80 на 60 см, но позднее стандарт длины камня увеличили до 1,5 м.

В 1936 году на кладбище была возведена часовня по проекту архитектора . Сгоревшая от поджога, часовня была восстановлена в 1996 году при поддержке городских властей. Внесена в Государственный регистр памятников культуры Эстонии как памятник архитектуры.

В 2006 году на кладбище был возведён колумбарий.

Захоронения 

См. категорию Похороненные на Лесном кладбище Таллина

Первым на Лесном кладбище был захоронен в 1933 году писатель и драматург Эдуард Вильде.

На кладбище выделены территории национальному Театральному и Спортивному союзу, союзам композиторов, писателей, художников, журналистов, врачей, архитекторов, обществу «Memento», ветеранам Освободительной и Финской войны, учёным и пр..

На Лесном кладбище похоронены:

 Аав, Эвальд (1900—1939) — эстонский композитор.
 Адамсон, Роберт Эдуардович — советский эстонский педагог и директор школы, Герой Социалистического Труда.
 Алендер, Урмас (1953—1994) — эстонский рок-певец.
 Алле, Аугуст (1890—1952) — эстонский писатель.
 Аллик, Хендрик (1901—1989) — партийный деятель.
 Ардер, Александр (1894—1966) — эстонский певец.
 Арен, Рейно (1927—1990) — эстонский актёр.
 Арро, Эдгар (1911—1978) — эстонский композитор.
 Ассон, Эмма (1889—1965) — эстонский политик. Первая женщина, избранная в парламент Эстонии.
 Бах, Айно (1901—1980) — график. Народный художник Эстонской ССР.
 Баскин, Эйно (1929—2015) — эстонский актёр.
 Борквелл, Альберт (1890—1963) — математик.
 Борнхёэ, Эдуард (1862—1923) — эстонский писатель.
 Валгемяэ, Имби Карловна — актриса.
 Валгре, Раймонд — композитор.
 Варма, Александер — Президент Эстонской Республики в изгнании (1963—1970).
 Ведро, Адольф (1890—1944) — композитор.
 Владовский, Александр Игнатьевич — архитектор.
 Врайт, Сильви (1951—2013) — советская и эстонская певица.
 Гурьев, Виктор Иосифович (1914—1985) — певец.
 Карл Бурман — архитектор
 Йоала, Яак Арнович (1950—2014) — эстрадный певец.
 Кальюсте, Хейно (1925—1989) — хоровой дирижёр.
 Капп, Эуген Артурович (1908—1996) — эстонский композитор.
 Каротамм, Николай Георгиевич (1901—1969) — партийный деятель.
 Керес, Пауль Петрович (1916—1975) — шахматист, гроссмейстер.
 Кинт, Тынис (1896—1991) — Президент Эстонской Республики в изгнании (1970—1990).
 Кийск, Кальё Карлович (1925—2007) — эстонский актёр.
 Койдула, Лидия (1843—1886) — поэтесса.
 Коник, Константин (1873—1936) — эстонский хирург, политик.
 Коткас, Йоханнес Йоханнесович (1915—1998) — спортсмен.
 Крумм, Хендрик Арсеньевич (1934—1989) — оперный певец.
 Кулль, Раймонд (1882—1942) — эстонский дирижёр.
 Кумм, Борис Гансович (1897—1958) — генерал-майор.
 Куузик, Тийт (1911—1990) — оперный певец.
 Кырвер, Борис Вольдемарович (1917—1994) — композитор.
 Кэбин, Йоханнес Густавович (1905—1999) — партийный деятель.
 Лауристин, Ольга Антоновна (1903—2005) — революционерка.
 Леберехт, Ганс Фридрихович (1910—1960) — писатель.
 Лемба, Артур Густавович (1885—1963) — композитор.
 Луйк, Сулев (1954—1997) — актёр.
 Лукк, Бруно (1909—1991) — музыкант, пианист.
 Мери, Леннарт — второй президент Эстонии (1992—2001).
 Микивер, Микк Арнольдович — народный артист СССР.
 Микко, Лепо Ягович — народный художник Эстонской ССР.
 Отс, Георг Карлович — певец, народный артист СССР.
 Пансо, Вольдемар Хансович — народный артист СССР.
 Рут Пераметс – Заслуженная артистка Эстонской ССР.
 Промет, Лилли (1922—2007) — заслуженный писатель ЭССР.
 Пусэп, Эндель Карлович — советский лётчик и государственный деятель.
 Пятс, Константин — первый президент Эстонии (1938—1940).
 Валдеко Ратассепп (1912—1977) — народный артист Эстонской ССР.
 Юхан Смуул (1922—1971) — эстонский советский писатель.
 Таммсааре, Антон Хансен — писатель.
 Ульфсак, Лембит Юханович (1947—2017) — советский и эстонский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Эстонской ССР.
 Хаас, Вольдемар Михкелевич (1898—1982) — эстонский и советский театральный художник. Народный художник Эстонской ССР. Лауреат Сталинской премии в области литературы и искусства (1951).
 Хагус, Вернер Александрович (1909—1988) — артист балета. Заслуженный артист Эстонской ССР .
 Хансен, Лийсу Офелия (1937—1968) — эстонская пловчиха.
 Хинт, Йоханнес — изобретатель.
 Эллер, Хейно Янович (1887—1970) — эстонский компизитор.
 Эрнесакс, Густав Густавович (1908—1993) — эстонский дирижёр.
 Эскола, Антс (1908—1989) — эстонский актёр.
 Якобсон, Аугуст Михкелевич (1904—1963) — эстонский писатель.
 Ярвет, Юри Евгеньевич (1919—1995) — народный артист СССР.

Примечания

Ссылки 
 План Лесного кладбища
 Портал кладбищ Эстонии, поиск захоронённых 

 
Кладбища Таллина
Некрополи, основанные в 1930-е